Tirza peut désigner :

 Tirza, un village en Lettonie ;
 Tirza, une rivière en Lettonie ;
 (267) Tirza, un astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après le personnage éponyme de la Bible, Tirzah ;
 une graphie variante du nom Tirtza ou Tirzah.